Рудрасена — мужское имя. Известные носители:

Правители в древнеиндийском государстве Западных Кшатрапов 
 Рудрасена I — правил в первой половине III века.
 Рудрасена II — правил во второй половине III века.
 Рудрасена III — правил во второй половине IV века.
 Рудрасена IV — правил в конце IV века.